Амальга́ма ( — «сплав»).
 Амальгама — сплав какого-либо металла с ртутью.
 «Амальгама» — компания, работающая с иностранными фильмами. В частности, выпустила релиз фильма «Пятый элемент» на DVD.
 «Амальгама» — профессиональное название одного из пломбировочных материалов в стоматологии.
 Лингво-лаборатория «Амальгама» — сайт, занимающийся переводом иностранных песен на русский язык.
 Амальгама — рок-группа, образовавшаяся в конце 1980-х годах в Красноярске.
 Амальгама в теории категорий — понятие, двойственное декартову квадрату.
 Амальгама в универсальной алгебре — семейство подсистем некоторой алгебраической системы, попарное пересечение которых непусто и является подсистемой каждой из них.
 Амальгама групп — семейство групп, попарное пересечение которых непусто и является подгруппой.
 Полугрупповая амальгама — амальгама полугрупп.

См. также 
 Amalgam Comics